tarczówka (Aleurodiscus) – rodzaj grzybów z rodziny skórnikowatych
 tarczówka (Pentatoma) – rodzaj owadów z rodziny tarczówkowatych